

Patronyme 

 Bernard Antony, homme politique français
 Franz Joseph Antony (1790-1837), compositeur allemand
 Leo Rajendram Antony (1927-2012), prélat catholique srilankais
 Michel Antony (né en 1950), historien, d'inspiration socialiste libertaire, spécialisé dans l'étude des utopies et de l'autogestion
 Antony Matheus dos Santos (né en 2000), footballeur brésilien

Toponyme 

 Antony, sous-préfecture des Hauts-de-Seine
 Antony, l'arrondissement des Hauts-de-Seine
 Antony, le canton des Hauts-de-Seine
 Antony, la station du RER B et d'Orlyval
 Antony, la station du RER C

 Antony, dans le comté de Cornouailles, en Angleterre du Sud-Ouest
 Antony, dans le voblast biélorusse de Hrodna

Sports (surnom) 
 Antony (1873-1949), dont coureur cycliste, pilote(s) automobile, et motocyclistes

Arts 
 Antony, drame de 1831 d'Alexandre Dumas ;
 Antony, téléfilm de 1966 de Jean Kerchbron avec Dominique Zardi.

Informatique 
 Anthony's Editor, un éditeur de texte de la famille Emacs.

Prénom

Voir aussi